Кленовник је насеље у Србији у градској општини Костолац, града Пожаревца у Браничевском округу. Према попису из 2011. било је 1021 становника.

Демографија 
У насељу Кленовник живи 769 пунолетних становника, а просечна старост становништва износи 45,4 година (43,6 код мушкараца и 47,1 код жена). У насељу има 239 домаћинстава, а просечан број чланова по домаћинству је 3,78.

Ово насеље је великим делом насељено Србима (према попису из 2002. године).

Референце

Спољашње везе 

 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Сателитска мапа (-{Wikimapia}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)
 План насеља на мапи (-{Mapquest}-)

Град Пожаревац
Насељена места у Браничевском управном округу
Википројект географија/Насеља у Србији
Градска општина Костолац